Torrot (empresa), marca de bicicletes i motocicletes fabricades a Vitòria entre els anys 1950 i 1980
 Torrot Electric, marca de bicicletes i motocicletes fabricades a Vidreres d'ençà del 2013